Gaji kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gaji, Demak, by, 
 Gaji, Grobogan, by, 
 Gaji, Tuban, by,

Nigeria 

 River Gaji (vattendrag i Gombe), 
 River Gaji (vattendrag i Bauchi), 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar